Моргантаун има више значења:
 Моргантаун (Мисисипи)
 Моргантаун (Пенсилванија)
 Моргантаун (Западна Вирџинија)
 Моргантаун (Индијана)
 Моргантаун (Кентаки)